lub  – sposób pisania po japońsku, który jest popularny wśród młodych Japonek. Często używany przez Gyaru do komunikacji między sobą. Gyaru-moji podobnie jak SMS, służy do wysyłania wiadomości przez telefon komórkowy, ale w przeciwieństwie do SMS-ów, które skracają wiadomości, gyaru-moji wymaga dodatkowego wysiłku w czytaniu i pisaniu. Wymyśliły ją młode dziewczyny, które wsiadając do zatłoczonych pociągów w dużych miastach, nie chcą, aby ludzie z łatwością odczytywali ich wiadomości. Pisanie w gyaru-moji, ze względu na wymagany do tego wysiłek, jest uważane za oznakę przyjaźni. Jednak chłopcy rzadko ich używają, więc nawet dziewczyny, które uwielbiają używać znaków gyaru-moji, piszą je w standardowy sposób, gdy wysyłają SMS-y do swoich męskich przyjaciół. Wśród motywów używania Gyaru-moji wymienia się m.in. aspekt kryptograficzny polegający na braku możliwości ujawnienia innym (w tym rodzicom) treści swoich rozmów, możliwość kreowania wśród rówieśników świata, którego dorośli nie rozumieją, zabawę literami (tworzenie liter) oraz kreowanie trendów.

Tak, jak w przypadku leet speak, gyaru-moji polega na zastępowaniu znaków innymi, które są wizualnie do siebie podobne. Hiragana może być zatem zastąpiona literami greckimi lub łacińskimi. Tym samym hiragana す (su) może stać się §. Znak może być również zastąpiony, jak w leet, przez serię innych: ほ (ho) staje się |ま (połączenie pionowej kreski i hiragany ま (ma). Kanji czasami ulegają rozkładowi elementów, które je tworzą. 好 w 好き (kochana) staje się 女子 (które są odpowiednim kanji dla kobiety i dziecka).

Historia 
Pochodzenie tego stylu jest niejasne, ale uważa się, że najpierw spopularyzowały go magazyny skierowane do nastoletnich dziewcząt, a zjawisko zaczęło zdobywać szerszą uwagę w mediach około 2002 roku.

Gyaru-moji stał się powszechnie rozpoznawany po tym, jak został podchwycony przez środki masowego przekazu, ale około 2005 roku trent ten ustał i niewiele się o nim mówiło. W 2005 roku szacowano, że około 80% licealistek potrafiło odczytać znaki gyaru-moji, nawet jeśli nie potrafiły ich wprowadzić.

Według ankiety internetowej przeprowadzonej przez Mainichi Communications w 2010 roku wśród osób w wieku 20 lat, 2% respondentów odpowiedziało, że „lubi” gyaru-moji, podczas gdy 61%, że „nie”, co wskazuje, że nie jest on ogólnie pozytywnie przyjmowany.

Znaki gyaru-moji zostały również wykorzystane do wyświetlania tekstów piosenek na niektórych urządzeniach do karaoke.

Kultura 
Jako element kultury młodzieżowej stworzony przez kobiety, gyaru-moji nie jest dobrze odbierane przez starszą japońską społeczność. Z tradycjonalistycznej perspektywy, gyaru-moji odrzuca eleganckie, żmudne pociągnięcia pędzla japońskiego pisma, które jest zawarte w sztuce japońskiej kaligrafii. Ze współczesnej perspektywy, gyaru-moji może być porównywane do innych skryptów, takich jak maru-moji (zaokrąglane litery) z lat 80. Od czasu jego rozpowszechnienia na początku XXI wieku, programy telewizyjne i opinia publiczna zwróciły na niego uwagę. Jednakże ten innowacyjny system pisania wywraca normy kulturowe i łamie bariery językowe, charakteryzując gyaru-moji z buntowniczą naturą.

Przykłady 
 Pierwszy zdanie zapisane jest w Gyaru-moji po → w kanji, a w ( ) zapis w rōmaji i co oznacza.
 ぉﾚ￡∋ぅ⊇〃±〃ﾚヽма￡ → おはようございます  (Ohayō gozaimasu; Dzień dobry)
 ｷょぅゎ、1囚τ"〒〒ｶヽ世τ㊦±ぃ。 → きょうは、1人で行かせて下さい。 (Kyō wa, 1-ri de ika sete kudasai.; Pozwól mi dziś iść samej.)
 尓o ヶ 毛 ω → ポケモン (Pokémon; Pokémon)
 夕ヶ =/ ｶゞ 女子(ｷ → タケシが好き (Takeshi ga suki; Lubię Takeshiego)

Tabela konwersji 
Oryginalna japońska hiragana, po której następuje romaji, a następnie różne wersje japońskiego znaku w gyaru moji. Poniższa plansza dostępna jest również w formie obrazka.

 あ a：　ぁ・ァ・了
 い i：　ぃ・ィ・ﾚヽ・ﾚ丶・レ）・ﾚ`・L丶・Lヽ
 う u：　ぅ・ゥ・宀・ヴ
 え e：　ぇ・ェ・之・工・ヱ
 お o：　ぉ・ォ・才・汚
 か ka：　ｶゝ・ｶ丶・ｶヽ・ｶ`・ｶゞ【が】
 き ki：　(ｷ・(≠・L≠・‡
 く ku：　＜・〈・勹
 け ke：　ヶ・(ﾅ・ﾚ†・ﾚﾅ・|ナ・l+・Iﾅ
 こ ko：　〓・=・]・⊃
 さ sa：　廾・±・(十・L+
 し shi：　ι・∪
 す su：　￡
 せ se：　世・Ш
 そ so：　ξ・ζ・`ﾉ・丶/・ヽ丿
 た ta：　ﾅ=・+=・†ﾆ・ﾅﾆ

 ち chi：　干・千・于・5
 つ tsu：　っ・ッ・⊃
 て te：　τ・〒
 と to：　┠・┝・┣・├
 な na：　ﾅょ・十ょ・†ょ・ﾅg
 に ni：　(ﾆ・|=・丨ﾆ・L=・I=・
 ぬ nu：　йu
 ね ne：　йё
 の no：　/・丿・σ
 は ha：　ﾊ〃【バ】・ﾊo【パ】・'`・八・l￡・(￡・ﾉ|・ﾉl・ﾚ￡
 ひ hi：　ﾋ〃【ビ】・ﾋo【ピ】・匕
 ふ fu：　ﾌ〃【ブ】・ﾌo【プ】・ヴ
 へ he：　ﾍ〃【べ】・ﾍo【ペ】・～
 ほ ho：　ﾎ〃【ボ】・ﾎo【ポ】・朮
 ま ma：　ма・мα
 み mi：　彡

 む mu：　￡′・厶
 め me：　×・x・χ・乂
 も mo：　м○・мσ
 や ya：　ゃ・ャ
 ゆ yu：　ゅ・ュ・ф
 よ yo：　ょ・ョ・∋・чｏ
 ら ra：　яа
 り ri：　L|・l)・ﾚ｣・ﾚ)・┗』・└丿
 る ru：　ゐ・ゑ・儿・lﾚ・｣レ
 れ re：　яё
 ろ ro：　з・З・□・回
 わ wa：　ゎ・ヮ・wα
 を wo：　щo
 ん n：　ω・冫・ｗ・h
 ー (znak długiej samogłoski)：　→・⇒

Hiragana i katakana

Chińskie znaki

Alfabet angielski

Przypisy 

Telefony komórkowe
Język japoński